Le mot rachis est une transcription du grec  (« épine dorsale »).

Anatomie 
 Le rachis (nom scientifique de la colonne vertébrale) est l'axe osseux souple du corps, formé de l'articulation des vertèbres.

Botanique 
En botanique, le rachis est l'axe principal.
 Le rachis d'une feuille composée pennée est le prolongement du pétiole, qui porte les folioles.
 Le rachis d'une fleur disposées en épi (par exemple chez les Poacées) est son axe central.

Zoologie 
 Le rachis est l'axe central des plumes des oiseaux, qui porte les barbes et qui est implanté dans la peau.